Kiklop može značiti:

 Kiklopi, pleme iz grčke mitologije
 Kiklop (roman), roman Ranka Marinkovića
 Kiklop (film), film 1982. snimljen po romanu Ranka Marinkovića
 Kiklop, knjižna nagrada